FR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ferske otoke.
 ISO 3166 oznaka za Francijo
 NATO oznaka za Francijo

Glej tudi 

Kratice